Калюга  — славянская фамилия и топоним:

 Калюга, Иван Фёдорович (1931—2007) — бригадир проходчиков шахты «Краснокаменская», Герой Социалистического Труда.

Беларусь 
 Калюга — посёлок, Бобовнянский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Калюга — деревня, Комсомольский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Калюга — деревня, Плещеницкий сельсовет, Логойский район, Минская область
 Калюга — деревня, Драчковский сельсовет, Смолевичский район, Минская область
 Калюга — деревня, Жодинский сельсовет, Смолевичский район, Минская область
 Калюга — деревня, Неманский сельсовет, Узденский район, Минская область
 Калюга — деревня, Калатичский сельсовет, Глусский район, Могилёвская область

См. также 
 Калуга
 Калюг
 Калюги